

Anno 
 651 o 651 a.C.

Codici 
 651 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Grasslands Observatory, di Tucson, nell'Arizona

Matematica 
 651 – numero